Philip est un prénom très courant dans les pays anglo-saxons.

Patronyme 

 Achille Philip (1878-1959), organiste français ;
 Alexandra Philip-Stéphan, professeur de droit française ;
 André Philip (1902-1970), avocat et homme politique français ;
 André Philip (1905-1988), acteur français ;
 Asha Philip (1990-), athlète britannique ;
 Bebi Philip (1988-), chanteur, compositeur et guitariste ivoirien ;
 Christian Philip (1948-), universitaire et homme politique français ;
 Cornelius Becker Philip (1900-1987), entomologiste américain ;
 Dan Philip ou Dan Philips (1939-), président de la Ligue des Noirs du Québec ;
 Danny Philip (1953-), homme d'État et diplomate salomonais ;
 Flora Philip (1865-1943), mathématicienne écossaise ;
 Gérard Philip (1922-1959), acteur français ;
 Jacques Philip (1963-), ancien footballeur professionnel ;
 Kjeld Philip (1912-1989), homme politique danois ;
 Loïc Philip (1932-), professeur d'économie français ;
 Matt Philip (1994-), joueur de rugby à XV australien ;
 Olivier Philip (1925-2013), préfet français ;
 Thierry Philip (1949-), cancérologue et homme politique français.

Pseudonyme

 Philip est le pseudonyme de Philippe Gillain (1943-), scénariste belge de bandes dessinées.

Histoire 
 Metacomet, dit le Roi Philip (vers 1639-1676), chef amérindien pendant la Guerre du Roi Philip, opposant les Amérindiens aux colons anglais en Amérique du Nord.

Toponyme 

 Philip, localité américaine du Dakota du Sud.

Autre 
 Air Philip, ancien petit transporteur aérien en Corée du Sud.

Prénom masculin